Jerzy Sulikowski (chemik) (1909–1977) – chemik 
 Jerzy Sulikowski (ur. 1938) – polski pianista
 Jerzy Sulikowski (filmowiec) – Zakochani po uszy, Szkoła (serial telewizyjny)